obornik
 Gnój – powieść Wojciecha Kuczoka